Osoby o tym nazwisku:
 Awrom Rajzen – żydowski pisarz, poeta, dramaturg
 Zalman Rajzen – żydowski działacz społeczny, dziennikarz, badacz literatury żydowskiej i języka jidysz
Sara Rajzen – żydowska pisarka, poetka, tłumaczka